Siouxsie steht für:

 Siouxsie Sioux, britische Musikerin
 Siouxsie and the Banshees, britische Band mit der oben genannten Sängerin